Fontenelle ou La Fontenelle est le nom de plusieurs personnes et lieux :

Patronyme 

 Guy Éder de La Fontenelle (1573-1602), dit La Fontenelle, ligueur breton ;
 Bernard Le Bouyer de Fontenelle (1657-1757), écrivain et savant français ;
 Lucien Fontenelle (1800-1840), trappeur et commerçant de fourrure du Nord Ouest américain ;
 Logan Fontenelle (1825-1855)  et interprète omaha (États-Unis), fils de Lucien Fontenelle.

Toponyme 

 Fontenelle, commune française de l’Aisne ;
 Fontenelle, commune française de la Côte-d'Or ;
 Fontenelle, commune française du Territoire de Belfort ;
 Fontenelle-en-Brie, ancienne commune française de l’Aisne, aujourd'hui intégrée à Dhuys-et-Morin-en-Brie ;
 Fontenelle-Montby, commune française du Doubs ;
 La Fontenelle, commune française de Loir-et-Cher ;
 La Fontenelle, hameau de la commune  commune française de Maing dans le département du Nord ;
 Fontenelle, village de la commune de Walcourt ;
 Fontenelle, localité du comté de Lincoln dans le Wyoming, États-Unis ;
 Fontanelle dans le comté de Washington, Nebraska, États-Unis ;
 Fontenelle, localité de la Vallée de Bagnes, Valais, Suisse.

Anciennes communes 
 Fontenelle (Doubs), aujourd'hui intégrée à Chazot
 Fontenelle (Eure), aujourd'hui intégrée à Fontaine-la-Louvet
 La Fontenelle (Ille-et-Vilaine), aujourd'hui intégrée à Val-Couesnon

Autres lieux 
 La Fontenelle, Vosges, hameau de la commune de Ban-de-Sapt (Vosges) où se déroulèrent de violent combats, au cours des années 1914 et 1915, entre armées française et allemande, pour la possession des crêtes dominant Saint-Dié-des-Vosges. Lieu de la Nécropole nationale de La Fontenelle.
 Fontenelle, ancien nom de l'abbaye de Saint-Wandrille, dans la Seine-Maritime.

Voies 
 Rue de la Fontenelle (actuelle rue du Chevalier-de-La-Barre), ancienne rue à Paris.
 Rue de Fontenelle à Rouen

Astronomie 
 Fontenelle, cratère d'impact lunaire.
 (10069) Fontenelle, astéroïde.